César Castro puede hacer referencia a:

 César A. Castro Pérez, futbolista venezolano.
 César Castro Valle, nadador español.